Jonathan Marray e Chris Guccione erano i detentori del titolo, ma Guccione ha scelto di non partecipare quest'anno. Groth ha fatto coppia con Leander Paes, perdendo in semifinale contro Aisam-ul-Haq Qureshi e Rajeev Ram.

In finale Qureshi e Ram hanno sconfitto Matt Reid e John-Patrick Smith con il punteggio di 6-4, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Rajeev Ram (campioni)
  Santiago González /  Scott Lipsky (quarti di finale)

<li> Samuel Groth /  Leander Paes (semifinale)
<li> Purav Raja /  Divij Sharan (quarti di finale)

Wildcard 

  Taylor Fritz /  Mitchell Krueger (primo turno)

<li> Austin Krajicek /  Gerardo López Villaseñor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Open 2017